Ла́йонс () — тауншипы в США:
 Лайонс — тауншип в округе Лайон (штат Миннесота)
 Лайонс — тауншип в округе Уодина (штат Миннесота)
  — тауншип в штате Мичиган
 См. также 
 Лайон